Tuthill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leonard D. Tuthill
 Dorothy E. Tuthill